Ascodesmis — рід грибів родини Ascodesmidaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Ascodesmis відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Tieghem, P. van. 1876. Sur le développement du fruit des Ascodesmis, genre nouveau de l'ordre des Ascomycètes. Bulletin de la Société Botanique de France. 23:271-279 - P.275

Роди грибів
Пецицоміцети